Mucki bezeichnet:

 allgemein ein Slangwort für Muskeln
 den Steifftier-Igel Mucki, Tochter des Igels Mecki

Mucki ist der Spitzname der folgenden Personen:

 Maurice Banach (1967–1991), deutscher Fußballspieler
 Dieter Brenninger (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Gertrud Koch (Widerstandskämpferin) (1924–2016), deutsche Widerstandskämpferin
 Werner Pinzner (1947–1986), deutscher Auftragsmörder
 Monika Waldhier, deutsche angebliche Mystikerin
 Herbert Wieger (* 1972), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Baron Mucki von Kalk
 Mucchi